Comas peut désigner :

Toponymes 
 le district de Comas, dans la province de Lima, au Pérou

Personnalités 

 , un joueur colombien de football ;    
 Anna Fort i Comas, une pianiste et compositrice catalane;    
 Bernardo Comas, un boxeur cubain, champion du monde de boxe amateur en 1982 ;
 Érik Comas, un pilote français de Formule 1 ;
 Ismael Comas, un footballeur espagnol qui jouait au poste de gardien de but dans les années 1960 ;
 Jaume Comas, un joueur espagnol de basket-ball, évoluant au poste de meneur ;
 Joan Comas Pausas, un peintre, commerçant et ingénieur espagnol ;
 Jorge Comas, un joueur argentin de football ;
 Josep Comas i Solà, un astronome espagnol ;
 Manel Comas, un entraîneur espagnol de basket-ball ;
 Marina Comas, une actrice espagnole ;
 Teresa Carbó i Comas, une militante républicaine espagnole engagée dans la résistance française.

Astronomie 
 (1655) Comas Solá, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé ainsi par l'Observatoire Fabra de Barcelone en hommage à son premier directeur, Josep Comas i Solà (1868-1937) ;